Amalia se poate referi la:

Persoane 
Amalia (nume), prenume feminin
Prințesa Amalia (dezambiguizare), câteva prințese cu acest nume

Film și televiziune 

Amalia (film din 1914), primul lungmetraj argentian
Amalia (film din 1936), remake al filmului din 1914
Amália (film), film portughez din 2008; film biografic al cântăreței Amália Rodrigues
Amalia (serial), serial televizat sud-african

Geografie
Amalia, New Mexico, Statele Unite
Amalia, North West, Africa de Sud

Alte sensuri 
Amalia (roman), un roman argentinian scris de José Mármol
Amalia (Schubert), D 195, Op. 173 No. 1, cântec de Franz Schubert, bazat pe un text de Schiller
Amalia (steamship), cargo construit de J&G Thomson în 1861 pentru frații Papayanni
284 Amalia, un asteroid major din centura principală
un sinonim învechit pentru Laelia, un gen de orhidee